Остаде — нідерландське прізвище.

Нідерландські живописці 

 Адріан ван Остаде (1610—1685)
 Ісаак ван Остаде (1621—1649)

Нідерландські прізвища